Oscar Otte ha battuto in finale Ivo Mijic 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Galdon (primo turno)
 Juan-Pablo Amado (secondo turno)
 Miguel-Angel Reyes-Varela (primo turno)
 Cristobal Saavedra-Corvalan (primo turno)

 Tihomir Grozdanov (secondo turno)
 Antal Van Der Duim (secondo turno)
 Matthias Wunner (secondo turno)
 Ivo Mijic (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaler Apano Cup 2013